Стивен Саймон Харт (; род. , Сан-Фернандо, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист и футбольный тренер. Ныне возглавляет новый канадский клуб «Галифакс Уондерерс».

Биография

Футболиста 
Начинал карьеру в известном тринидадском клубе «Техасо», впоследствии получившем название «Юнайтед Петротрин». В течение нескольких лет Харт выступал на позиции полузащитника в Профессиональной футбольной лиге Тринидада и Тобаго. Позднее ему удалось переехать в Канаду. Там он поступил в университет Св. Марии в Галифаксе. Харт продолжал играть в футбол в местной футбольной команде «Сент Мерис Хаскетс».

В 1980 году футболист сыграл 7 игр за национальную сборную Тринидада и Тобаго.

Тренера 
С 1988 по 1989 года Стивен Харт был играющим тренером канадской команды «Галифакс Кинг оф Донеир». Некоторое время занимал пост технического директора руководящего футболом подразделения в Новой Шотландии. Параллельно работал с мужскими и женскими футбольными клубами региона.

До 2004 года Харт работал с юношеской сборной Канады. С 2005 по 2007 год входил в тренерский штаб взрослой сборной. В 2007 году специалист временно возглавил Канаду. За короткий срок работы ему удалось привести команду к бронзовым медалям на Золотом кубке КОНКАКАФ. Затем Харт в течение некоторого времени руководил молодёжной сборной страны и занимал пост технического директора федерации футбола. В 2009 году он во второй раз был назначен главным тренером сборной Канады. На этом посту наставник проработал три года. За это время канадцы одержали 20 побед в международных матчах. 19 октября 2012 года после разгромного поражения от сборной Гондураса со счетом 1:8, Харт ушёл в отставку со своего поста.

18 июня 2013 года был назначен главным тренером сборной Тринидада и Тобаго.

Достижения 
 Бронзовый призёр Золотого кубка КОНКАКАФ: 2007

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Footballtop.ru»
 Профиль на сайте «national-football-teams.com»

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки ФК «Юнайтед Петротрин»
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго
Тренеры сборной Канады по футболу
Тренеры сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Выпускники Университета Святой Марии (Галифакс)